Lancashire Combination 1892–93 var den anden sæson af den engelske fodboldliga Lancashire Combination. Ligaen havde deltagelse af elleve hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Blackburn Rovers FC's reservehold, som dermed vandt ligaen for anden sæson i træk.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – Lancaster Combination

Noter 

Sæsoner i Lancashire Combination
Fodbold i 1892
Fodbold i 1893